Антоновский сельский округ

Российская Федерация

Белгородская область 

 Антоновский сельский округ Грайворонского района (упразднён)

Омская область 

 Антоновский сельский округ Нижнеомского района

Тверская область 

 Антоновский сельский округ Молоковского района (упразднён)

Казахстан

Северо-Казахстанская область 

 Антоновский сельский округ Айыртауского района